Utterklinten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterklinten, Sastmola, Satakunta, 
 Utterklinten, Hangö, Nyland,

Se även
Utterklobben

Robotskapade Finlandförgreningar